Manania är ett släkte av nässeldjur. Manania ingår i familjen Depastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bägarmaneter
Manania